Ebel steht für:

 Ebel (Familienname), deutscher Familienname
 Ebel (Uhrenmarke), Schweizer Uhrenmarke
 Ebel (Bottrop), Stadtteil von Bottrop
 Ebel Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika

EBEL ist die Abkürzung für:
 Erste-Bank-Eishockey-Liga in Österreich, siehe Österreichische Eishockey-Liga

Siehe auch:
 Ebell
 Ebbell
 Eble

EBEL